Franciaország
Viggianello, település Corse-du-Sud megyében

 Olaszország
Viggianello, település Potenza megyében